George Smith puede referirse a:

 George E. Smith (n. 1930), físico estadounidense.
George P. Smith (n. 1941), químico estadounidense.
 George Smith (1895-1967), botánico y micólogo inglés.
 George Smith (1921-2013), futbolista profesional inglés.
 George Smith, jugador de rugby australiano.
 Worthington George Smith (1835-1917), naturalista, micólogo y botánico inglés.
 George Smith (1840-1876), estudioso británico descubridor de Karkemish.